Svarta gyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svarta gylet, sjö i Kristianstads kommun,  (2 ha)
Svarta gyl, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Svarta gyl (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Svarta gyl (Härlunda socken, Småland), sjö i Älmhults kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn